Miejscowości w USA:
 Wilmore – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche
 Wilmore – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jessamine
 Wilmore – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria